Saltaojos puede referirse a:
 el nombre común de la planta Adonis aestivalis;
 el nombre común de la planta Adonis flammea; o
 el nombre común de la planta '''''Paeonia broteri.